Bailo ist eine spanische Gemeinde (municipio) im Pyrenäenvorland in der Provinz Huesca der Autonomen Gemeinschaft Aragonien. Bailo gehört zur Comarca Jacetania.

Gemeindegliederung 
Als Ortsteile von Bailo gelten heute:
 Alastuey
 Arbués
 Arrés
 Bailo
 Larués

Weitere Wohnplätze im Gemeindegebiet sind oder waren:
 Especiello
 Esporret
 Gabás
 Paternoy

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten 
 Kirche aus dem 16. Jahrhundert mit einem romanischen Turm
 In der Calle Mayor gibt es palastartige Gebäude aus dem 15. und 16. Jahrhundert: Casa Achesa, Casa Samper, Casa Lorén u. a.

Literatur 
 Huesca. Guía turística del Altoaragón, Editorial Pirineo, Huesca 2003, ISBN 84-87997-68-6, S. 24.
 Cayetano Enríquez de Salamanca: Rutas del Románico en la provincia de Huesca. Enríquez de Salamanca Editor, 2. Auflage, Madrid 1993, ISBN 84-398-9582-8, S. 59.

Weblinks 

 Website der Gemeinde

Einzelnachweise 

Ort in Aragonien
Geographie (Provinz Huesca)